En zoologie, le nom vernaculaire Grenouille cornue désigne en français plusieurs espèces d'amphibiens, nommées ainsi à cause des excroissances présentes sur leur tête, au-dessus des yeux.

Liste des grenouilles cornues 
 Grenouille cornue d'Argentine - Ceratophrys ornata
 Grenouille cornue asiatique - Megophrys nasuta
 Grenouille cornue de Bell - Ceratophrys ornata
 Grenouille cornue de Cranwell - Ceratophrys cranwelli
 Grenouille cornue ornée - Ceratophrys ornata
 Grenouille cornue des Salomon - Cornufer guentheri, du nom des Îles Salomon.
 genre Proceratophrys
 Rhinella ceratophrys

Galerie d'images

Voir aussi 
 Crapaud cornu

Anoure (nom vernaculaire)
Nom d'amphibien ambigu
Bufonidae
Ceratobatrachinae
Ceratophryidae
Megophryidae
Odontophrynidae